Паковий лід — потужний, багаторічний лід океану, що утворюється в полярних широтах
 Пак (супутник) — внутрішній супутник планети Уран.
 Пак (Кот-д'Ор) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор
 Йонін Теджанґим Пак (хангиль: 용인 대장금 파크), раніше відомий як MBC Dramia (хангиль: MBC 드라미아) — це знімальний майданчик, що розташований на відкритому просторі в місті Йонін у провінції Кьонгі, Південна Корея та є власністю Munhwa Broadcasting Corporation.

Прізвище 

 Пак Володимир Миколайович (1946 — 2008) — радянський та український журналіст.
 Пак Володимир Петрович (1934) — український політик.
 Пак Вітольд Степанович (1888 — 1965) — радянський гірничий інженер, академік АН УРСР.
 Пак Вітольд Вітольдович (1935 — 2002) — радянський математик, автор понад 120 винаходів, син В. С. Пака.
 Пак Джим (1967) — канадський хокеїст, захисник.
 Пак Імре Шандорович (1950) — угорсько-український підприємець.
 Пак Зіновій Петрович (1939) — науковець, державний діяч і організатор оборонної промисловості, голова Госкомоборонпрому Росії (1996), міністр оборонної промисловості Російської Федерації (1996—1997), генеральний директор Російського агентства з боєприпасів (1999—2003), автор понад 500 наукових праць і 170 винаходів, є творцем унікальних технологій з використання рідкісних видів палива, в тому числі для міжконтинентальних стратегічних ракет РС-12М, Тополь-М.

Див. також 
 Пак — корейське прізвище.